Угорщину на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто шістдесят шість спортсменів у двадцяти трьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Угорщини 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020